Калуђерово може бити село у Србији:

 Калуђерово (Бела Црква), село у општини Бела Црква у Јужнобанатском округу,
 Калуђерово (Бабушница), село у општини Бабушница у Пиротском округу.